Ґілмер (округ, Джорджія)
Ґілмер (округ, Західна Вірджинія)